

Патруші — присілок, Карпушинське сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Патруші — присілок, Юбілейне сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Патруші — село, Сисертський міський округ, Свердловська область